Jokari peut faire référence à:
 Jokari, un jeu de raquette
 Jokari, une marque de couteau d'électricien, servant à dénuder des câbles électriques.